In den Vereinigten Staaten gibt es mehrere Interstate Highways mit der Nummer 680. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 80. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben

Interstate 680 (Kalifornien)
Interstate 680 (Iowa-Nebraska)
Interstate 680 (Ohio)